Sarre es un estado federado de Alemania. Sarre también puede hacer referencia a:

Historia 
 Estatuto del Sarre, proyecto de resolución sobre el estatus del Estado de Sarre.
 Tratado del Sarre o Tratado de Luxemburgo, acuerdo pactado entre Alemania y Francia sobre el territorio del Sarre.
 Protectorado del Sarre, antiguo protectorado francés sobre el Sarre que actualmente es un estado federado alemán.
 Territorio de la Cuenca del Sarre, territorio administrado fundamentalmente por Francia bajo encargo de la Sociedad de Naciones.
 Regimiento de la Sarre, unidad del Ejército Francés creada bajo el reinado de Luis XIV.
 Ofensiva del Sarre, operación militar de tropas francesas en el territorio del Sarre del 7 al 12 de septiembre de 1939.
 Franco del Sarre, una moneda del protectorado francés sobre el Sarre que entró en vigencia el 20 de noviembre de 1947, en reemplazo del viejo Marco del Sarre.
 Marco del Sarre, una moneda del protectorado francés sobre el Sarre creada para sustituir al Reichsmark y reemplazada por el Franco del Sarre.

Geografía 
 Río Sarre, río que discurre por Francia y Alemania.
 Meandro del Sarre, valle y cuerpo de agua en la región del Sarre.

Otros topónimos 
 Sarre, parroquia civil y pueblo del condado de Kent, Inglaterra.
 Sarre, localidad y comuna italiana de la región del Valle de Aosta.
 La Sarre, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Sarre-Union o Saarunion, localidad y comuna francesa, de la región de Alsacia.

Personas 
 Pablo Latapí Sarre (1927 - 2009), embajador mexicano ante la UNESCO (2006-2007).

Otros 
 Universidad del Sarre, universidad localizada en Saarbrücken.
 Jardín Botánico de la Universidad del Sarre, el jardín botánico de la Universidad del Sarre.
 Selección de fútbol del Sarre, Selección nacional de fútbol representativa del territorio del Sarre.